Mills megye – megye az USA Iowa államában
Mills megye – megye az USA Texas államában